Radovan je lahko:
 Radovan, moško osebno ime 
 Radovan, priimek več znanih ljudi
 Radovan, naselje na hrvaškem